Il singolare del torneo di tennis Helsinki Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michiel Schapers che ha battuto in finale Alex Antonitsch 7-6, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Veli Paloheimo (primo turno)
 Michiel Schapers (Campione)
 Alex Antonitsch (finale)
 Karsten Braasch (primo turno)

 Assente
 Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Glenn Layendecker (quarti di finale)
 Martin Damm (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Helsinki Challenger 1991